Noivas de Portugal é uma marca registada no INPI, com o nº 311936 e é propriedade da editora Ediciones ADG, S.L., sediada em Barcelona e com representação em Matosinhos, Portugal.

Esta marca é utilizada em três meios de comunicação, publicação periódica em formato papel (revista), publicação periodica em formato digital e no sítio de internet oficial da revista que adoptou o mesmo nome.

  
Revistas de Portugal